

Geografia

Spagna 
 Villarroya – comune nella provincia di La Rioja
 Villarroya de la Sierra – comune nella provincia di Saragozza
 Villarroya de los Pinares – comune nella provincia di Teruel
 Villarroya del Campo –  comune nella provincia di Saragozza

Persone 
 Francisco Javier Pérez Villarroya – ex calciatore spagnolo